Roscoe är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

Henry Enfield Roscoe (1833–1915), engelsk kemist
William Roscoe (1753–1831), engelsk historiker

Engelska efternamn